

Biografia 
È il figlio dell'ex calciatore azero Kazemır Qudiyev.

Carriera

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 4 novembre 2018.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori figli d'arte